

Girone A 
Il Nizza Millefonti è una compagine di Torino.La Torrelaghese è una compagine di Torre del Lago Puccini, frazione di Viareggio.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Legenda:
      Ammessa alla Poule Scudetto e promossa in Serie C2 1996-1997.
      Ammessa alla Poule Scudetto.
      Retrocessa in Eccellenza 1996-1997.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Spareggio in caso di pari punti in zona promozione e/o retrocessione.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammessa alla Poule Scudetto e promossa in Serie C2 1996-1997.
      Ammessa alla Poule Scudetto.
      Retrocessa in Eccellenza 1996-1997.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Spareggio in caso di pari punti in zona promozione e/o retrocessione.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio salvezza

Girone C

Squadre partecipanti 

La Settaurense è una rappresentativa della città di Storo (TN).

Classifica finale 

Legenda:
      Ammessa alla Poule Scudetto e promossa in Serie C2 1996-1997.
      Ammessa alla Poule Scudetto.
      Retrocessa in Eccellenza 1996-1997.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Spareggio in caso di pari punti in zona promozione e/o retrocessione.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio salvezza

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 1995
Calcio nel 1996
1995